Port lotniczy Chengdu-Shuangliu